Lombardia kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lombardiet, region,

Mexiko 

 Lombardía, ort, Michoacán de Ocampo, Gabriel Zamora, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar